Dies ist eine Liste der Städte in Madagaskar.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Madagaskar ist Antananarivo mit einer Einwohnerzahl von 1.638.291 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich rund zehn Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. 

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 35.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 1. Juni 1975, 1. August 1993 1. Juni 2018 sowie die Region, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Institut National de la Statistique
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Madagaskars

!
Madagaskar